LAE steht für:
 Laiki Enotita, eine sozialistische Partei in Griechenland
 Landesaufnahmeeinrichtung, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber
 Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung, Markt-Media-Studie
 Lungenarterienembolie, (auch Lungeninfarkt)
 Lyman-Alpha-Emitter, eine Klasse astronomischer Objekte
 Flughafen Lae Nadzab (IATA-Code) in Papua-Neuguinea

Lae steht für:
 Lae, Stadt in der Provinz Morobe, Papua-Neuguinea
 Lae-Atoll, Atoll der Ralik-Kette der Marshallinseln

lae steht für:
 Pattani (sinotibetische Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Himachal Pradesh, Indien

LAE